Damernas singeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 1988 avgjordes 23 september till 1 oktober. 48 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Lottning

Slutspel

Övre halvan

Sektion 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Kvartsfinaler

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04=| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=0

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=2

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=5

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=LL
| RD2-team03=| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=7
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=5

| RD2-seed05=11
| RD2-team05={{nowrap|}}
| RD2-score05-1=63
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=9
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3=7

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=5
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=LL
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=11
| RD3-team03=
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed09=Q
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD2-seed01=4
| RD2-team01=| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=10
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=4
| RD3-team01=| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=10
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=2

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04={{nowrap|}}
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=4
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=8
| RD4-team02=
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=6
| RD2-team01=| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04={{nowrap|}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=12
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=3
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=6
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=12
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=3
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=6
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02={{nowrap|}}
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

Section 4
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Kvartsfinaler

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=67
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06=| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=65
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=63
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD2-seed01=7
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03=| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=9
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=63
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=1

| RD4-seed01=7
| RD4-team01=

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 1988